Bolonka (russ. Schoßhündchen) ist der Name zweier russischer Hunderassen:

 Bolonka Franzuska
 Bolonka Zwetna